Thia peut désigner :
Thia, une commune du Burkina Faso
Thia, une île grecque
Thia, un genre de crabes dont la seule espèce :
Thia scutellata